název Bobrůvka může označovat: 

 Bobrůvka (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou 
 Bobrůvka (řeka), někdy též zvaná Bobrovka nebo nesprávně Loučka – řeka jejímž soutokem s Libochůvkou vzniká Loučka
 Bobrůvka (potok) – přítok Olše, protéká Těšínem

Externí odkazy